Кара Блек і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу грали з іншими партнерками. Стаббс грала в парі з Лізою Реймонд, але в першому колі їх перемогли Стефані Коен-Алоро і Селіма Сфар.

Блек грала в парі Лізель Губер і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Амелі Моресмо з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (знялася)
  Кара Блек /  Лізель Губер (чемпіонки)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (1 коло)
  Надія Петрова /  Меган Шонессі (чвертьфінал)
  Олена Лиховцева /  Віра Звонарьова (чвертьфінал)
  Жанетта Гусарова /  Кончіта Мартінес (3 коло)
  Даніела Гантухова /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
  Анна-Лена Гренефельд /  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Анабель Медіна Гаррігес /  Дінара Сафіна (3 коло)
  Асагое Сінобу /  Катарина Среботнік (3 коло)
  Бріанн Стюарт  /  Саманта Стосур (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт /  Коріна Мораріу (2 коло)
  Хісела Дулко /  Марія Венто-Кабчі (1 коло)
  Елені Даніліду /  Ніколь Пратт (2 коло)
  Емілі Луа /  Барбора Стрицова (3 коло)
  Габріела Навратілова /  Міхаела Паштікова (2 коло)
  Елс Калленс /  Еммануель Гальярді (3 коло)

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес знялись через травму в Суарес. Їх замінила несіяна пара з найвищим рейтингом Елс Калленс і Еммануель Гальярді, яка стала 17-ю сіяною.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2005 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір